Furth (Neder-Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Furth im Wald, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Furth an der Triesting, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Furth bei Göttweig, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk

Zie ook
Fürth (doorverwijspagina)